Mehrkens ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Mehrkens (* 1994), deutscher Handballspieler und -trainer
 Friedrich Adolf Mehrkens (1840–1899), deutscher Chorleiter, Klavier- und Orgellehrer, Organist sowie Komponist
 Ilse Mehrkens (1933–1999), deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Klaus Karl Mehrkens (* 1955), deutscher Künstler